Ängstjärn kan syfta på:
Ängstjärnen, Värmland, sjö i Sunne kommun,  (12,4 ha)
Ängstjärnen, Dalarna, sjö i Ludvika kommun,  (1,2 ha)

Se även
Ängtjärn
Ängestjärn
Ängetjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn